Ла Бомба има више значења:

 Ла Бомба (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Бомба, Балнеарио (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Бомба (Метепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Бомба (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Бомба, Баранка Панчомас (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Бомба (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Бомба, Чарко Азул (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бомба (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Бомба, Ранчо ел Кларо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Бомба (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Бомба (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Бомба (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бомба (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бомба (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бомба (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бомба (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бомба (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бомба, Хуан Малдонадо Тетабијате (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бомба (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бомба, Ла Ескондида (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бомба (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бомба (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бомба, Бахио Паскуал (Сан Педро де ла Куева), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бомба, Ел Наранхал (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бомба, Сан Рафаел (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бомба, Хуан Дијего (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бомба (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Бомба (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Бомба (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Бомба (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Бомба (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику